Амбој има више значења:
 Амбој (Вашингтон)
 Амбој (Илиноис)
 Амбој (Индијана)
 Амбој (Минесота)